

События 
 апрель—сентябрь — Алла Пугачёва работает солисткой и концертмейстером в Государственном училище циркового и эстрадного искусства (Москонцерт). Гастрольные поездки с коллективом ГУЦЭИ в составе сборной эстрадной программы «Бумажный кораблик» по областям Средней полосы России
 С 15 по 17 августа проходит фестиваль в Вудстоке — 3 дня мира и музыки
 Осень — Алла Пугачёва становится солисткой ВИА «Новый Электрон» при Липецкой филармонии под управлением Валерия Приказчикова
 Образована рок-группа High Tide
 Образована рок-группа Hawkwind
 Образована рок-группа Санкт-Петербург
 Образована рок-группа King Crimson
 Образована рок-группа Magma
 Образована рок-группа Grand Funk Railroad
 Образована рок-группа Uriah Heep (под названием Spice)
 Образована фьюжн-группа The Tony Williams Lifetime
 Образована рок-группа Машина времени
 Образована группа Песняры
 Образована блюз-рок-группа Удачное приобретение
 Образована рок-группа UFO
 Образована прог-рок-группа Emerson, Lake & Palmer
 Основана американская фанк-группа Lakeside
 Основана японская фолк-рок-группа Off Course
 Образована рок-группа The Allman Brothers Band
 Образована хеви-метал-группа Judas Priest
 Образована группа ZZ Top
 Сформирован классический состав группы Deep Purple, записавший большинство её хитов

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 1969 года

Январь 
 Led Zeppelin (Led Zeppelin, LP, Atlantic Records, 12 января)
 Yellow Submarine (The Beatles, Apple, LP, 17 января)

Март 
 From Genesis to Revelation (Genesis, Decca/London, LP) — дебютный альбом группы

Май 
 Tommy (The Who, Track/Polydor, LP, 23 мая)

Июнь 
 Empty Sky (Элтон Джон, DJM Records, 3 июня)
 Space Oddity (Дэвид Боуи, LP)

Сентябрь 
 Abbey Road (The Beatles, Apple, LP, 26 сентября)
 On Time (Grand Funk Railroad)

Октябрь 
 In the Court of the Crimson King (King Crimson, LP, 10 октября) — дебютный альбом группы
 Hot Rats (Фрэнк Заппа, Ян Андервуд, 10 октября)
 Led Zeppelin II (Led Zeppelin, LP, Atlantic Records, 22 октября)
 Ummagumma (Pink Floyd, Harvest/Capitol, 2 LP, 25 октября)

Прочие альбомы года 
 20/20 (The Beach Boys, LP)
 At Home (Shocking Blue, LP)
 Bitches Brew (Майлз Дэвис, LP, записан в 1969 году, выпущен в 1970-м)
 Blind Faith (Blind Faith, LP)
 Blues Obituary (The Groundhogs, LP)
 Canta In Italiano (Далида, LP)
 Concerto for Group and Orchestra (Deep Purple, LP)
 «Концерт для одного голоса» (Concerto pour une voix) Сен-Прё (Saint-Preux) — первый диск французского пианиста.
 Deep Purple (Deep Purple, LP)
 Emergency! (The Tony Williams Lifetime)
 Le robe che ha detto Adriano (Адриано Челентано)
 Live Peace In Toronto 1969 (Джон Леннон)
 M.P.G. (Марвин Гей, LP)
 Ma Mère me disait (Далида, LP)
 Monster Movie (Can, LP, Liberty)
 More (Pink Floyd, LP)
 Nashville Skyline (Боб Дилан, LP)
 Odessa (The Bee Gees, LP)
 A Salty Dog (Procol Harum, LP)
 Sea Shanties (High Tide, LP)
 Stand Up (Jethro Tull, LP)
 The Soft Parade (The Doors, LP)
 Those Who Are About To Die Salute You (Colosseum, LP) — дебютный альбом группы
 The Aerosol Grey Machine (Van der Graaf Generator, LP) — дебютный альбом группы
 Valentyne Suite (Colosseum, LP)
 The Velvet Underground (The Velvet Underground)
 Yes (Yes, LP)
The Stooges (The Stooges, LP)

Лучшие песни года 
 «Gimme Shelter» (The Rolling Stones)
 «Whole Lotta Love» (Led Zeppelin)
 «Suspicious Minds» (Элвис Пресли)
 «Fortunate Son» (Creedence Clearwater Revival)
 «You Can’t Always Get What You Want» (The Rolling Stones)
 «The Boxer» (Simon & Garfunkel)
 «Honky Tonk Women» (The Rolling Stones)
 «I Want You Back» (The Jackson 5)
 «Proud Mary» (Creedence Clearwater Revival)
 «Both Sides Now» (Джони Митчелл)
 «The Thrill Is Gone» (Би Би Кинг)
 «Come Together» (The Beatles)

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Sugar Sugar» (Archies)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Sugar Sugar» (Archies)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — звуковая дорожка к мюзиклу «Волосы»
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Abbey Road» (The Beatles), второе место — «Led Zeppelin II» (Led Zeppelin), третье место — «Best of the Seekers» (The Seekers)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Blood, Sweat & Tears за «Blood, Sweat & Tears»
 «Грэмми» за запись года — 5th Dimension за «Aquarius/Let the Sunshine In»

Зал славы кантри 
 Джин Отри

Родились 

 1 января — Александр Щербина — российский поэт, музыкант и автор-исполнитель, участник группы «Адриан и Александр»
 5 января — Мэрилин Мэнсон — американский рок-певец, композитор и поэт-песенник, основатель и лидер группы Marilyn Manson
 11 января —  (ум. ) — американская певица гайанского происхождения, участница группы 
 14 января — Дэйв Грол — американский певец, музыкант и автор песен, барабанщик группы Nirvana, основатель, гитарист и вокалист группы Foo Fighters
 16 января — Дэд (ум. ) — норвежский певец, вокалист группы Mayhem
 25 января —  (ум. ) — британский певец, музыкант и автор песен, участник группы UNKLE
 11 марта —  — американский музыкант, клавишник группы Foo Fighters
 22 марта — Юсефин Нильссон (ум. ) — шведская актриса и певица
 17 апреля — Максим Паперник (ум. ) — украинский кинорежиссёр, продюсер и клипмейкер
 22 мая — Марк Гоффени (ум. ) — американский музыкант
 15 июня — Айс Кьюб — американский рэпер, участник группы N.W.A
 16 июня — MC Ren — американский рэпер и продюсер, участник группы N.W.A
 26 июня — Колин Гринвуд — британский музыкант, басист группы Radiohead
 14 июля — Борис Рубекин (ум. ) — российский рок-музыкант, клавишник группы «Аквариум»
 15 июля — Александр Васильев — российский рок-музыкант, певец, гитарист и автор-исполнитель, основатель и лидер группы «Сплин»
 17 июля — Лев Болдов (ум. ) — российский поэт и автор-исполнитель
 19 июля — Chyskillz (ум. ) — американский музыкальный продюсер, битмейкер, диджей и рэпер
 26 августа — Эдриан Янг — американский музыкант, барабанщик группы No Doubt
 17 сентября — Кит Флинт (ум. ) — британский певец и музыкант, танцор и вокалист группы The Prodigy
 19 сентября — Йохан Йоханнссон (ум. ) — исландский композитор и музыкальный продюсер
 3 октября — Гвен Стефани — американская певица и автор песен, вокалистка группы No Doubt
 2 ноября — Реджинальд Арвизу — американский музыкант, бас-гитарист группы Korn
 3 ноября — Роберт Майлз (ум. ) — итальянский диджей и композитор
 5 ноября — Коррадо Роллеро (ум. ) — итальянский пианист
 18 ноября — Олег Яковлев (ум. ) — российский певец, вокалист группы «Иванушки International»
 19 ноября — E-Moneybags (ум. ) — американский рэпер
 4 декабря — Jay-Z — американский рэпер, автор песен и продюсер

Скончались 

 16 января — Владимир Дукельский (65) — русский и американский композитор и поэт-песенник
 20 апреля —  (43) — американский барабанщик
 23 мая —  (74) — американский композитор
 3 июля — Брайан Джонс (27) — британский музыкант и композитор, основатель и гитарист группы The Rolling Stones
 28 июля — Фрэнк Лессер (59) — американский автор песен
 31 июля — Александра (27) — немецкая певица, композитор, гитаристка и пианистка
 6 августа — Теодор Адорно (65) — немецкий философ, социолог, композитор и музыковед
 16 августа — Марк Бернес (57) — советский эстрадный певец и актёр
 16 октября — Леонард Чесс (52) — американский музыкальный продюсер, основатель компании Chess Records
 10 ноября — Анатолий Александров (51) — советский кларнетист
 24 декабря — Кларенс Адлер (83) — американский пианист и музыкальный педагог

См. также

Примечания